

Définitions 

 La bouille est une hotte pour la vendange.
 La (ou le) bouille (la boille en Suisse Romande) est aussi un bidon à lait.
 La bouille est un véhicule de chantier routier utilisé lors de la pose de l'enrobé (couche supérieure de bitume).
 Au figuré, la bouille est synonyme de ventre.
 Au figuré, la bouille est synonyme de tête quant à l'expression du visage. Il a une bonne bouille.
 La bouille est une longue perche pour remuer la vase et troubler l'eau utilisée par les pêcheurs. Ils bouillent l'eau de la rivière.
 La bouille est une marque de plomb placée sur les étoffes déclarées au bureau des fermes du roi et le nom de la taxe à payer pour apposer cette marque.

Personnalités 
 François Claude de Bouillé, général français
 Marie-Odile Bouillé (1950-), femme politique française.
 Théodose Bouille (1680-1743), historien liégeois.

Littérature et cinéma 
 Pot-Bouille :  roman d'Émile Zola
 Pot-Bouille (film) : film

Autres 
 La Bouille :  commune française, située dans le département de la Seine-Maritime
 La Bouille est un fromage.